James Witherspoon ist der Name folgender Personen:

* James Witherspoon (Politiker) (1784–1842), US-amerikanischer Politiker
 James Hervey Witherspoon junior (1810–1865), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jimmy Witherspoon (eigentlich James Witherspoon; 1923–1997), US-amerikanischer Sänger